Hartman är ett germanskt efternamn, som burits av bland andra:

 Albrecht Hartman (1697–1771), svensk gruvmästare och kartritare
 Ashley Hartman (född 1985), amerikansk skådespelare och fotomodell
 Axel Hartman (1851–1930), svensk konstnär och fotograf
 Bengt Hartman (1926–2009), svensk friidrottare
 Butch Hartman (född 1965), amerikansk animatör, illustratör och röstskådespelare
 Carl Hartman, flera personer
 Carl Hartman (botaniker) (1824–1884), svensk botaniker 
 Carl Hartman (jurist) (1866–1943), svensk jurist
 Carl Gustaf Hartman (1666–1738), svensk medaljgravör
 Carl Johan Hartman (1790–1849), svensk botaniker och läkare
 Carl Johan Hartman (köpman) (1838–1917), finsk köpman och kommerseråd, grundare av C.J. Hartman
 Carl Ludvig Hartman (1725–1769), svensk gravör och porslinsritare
 Carl Vilhelm Hartman (1862–1941), svensk botaniker, arkeolog och etnograf
 Charles S. Hartman (1861–1929), amerikansk politiker, kongressrepresenant för Montana
 Cordula Hartman (1814–1834), svensk konstnär
 Dan Hartman (1950–1994), amerikansk musiker
 Elizabeth Hartman (1943–1987), amerikansk skådespelare
 Ellen Hartman (1860–1945), svensk skådespelare
 Engel Hartman (omkring 1699–1769), svensk medaljgravör och stämpelmästare
 Gabriel Israel Hartman (1776–1809), finländsk filosof
 Hanna Hartman (född 1961), svensk tonsättare och ljudkonstnär
 Julius Hartman (1861–1936), finländsk historiker
 Karin Hartman (1913–2007), svensk överstelöjtnant i Frälsningsarmén 
 Kim Hartman (född 1952), brittisk skådespelare
 Kim Hartman (sportkommentator) (född 1946), svensk sportkommentator
 Lars Hartman (1930–2019), svensk teolog
 Laura Hartman (född 1973), finländsk nationalekonom
 Mauno Hartman (1930–2017), finländsk skulptör och målare
 Milka Hartman (1902–1997), slovensk poet
 Olga Hartman (1900–1974), amerikansk zoolog
 Olov Hartman (1906–1982), svensk präst och författare
 Phil Hartman (1948–1998), kanadensisk-amerikansk skådespelare och komiker
 Robert Vilhelm Hartman (1827–1891), svensk botaniker
 Ryan Hartman (född 1994), amerikansk ishockeyspelare
 Thomas Hartman (född 1968), svensk socialdemokratisk politiker 
 Thor Hartman (1936–2003), svensk skådespelare
 Torsten Hartman (1867–1927), finländsk arkivman och publicist
 Victor Hartman (1839–1898), svensk skådespelare
 Wiesław Hartman (född 1950), polsk ryttare

Se även 
 Hartmann
 Haartman

Efternamn